Ernő Szabó se poate referi la unul din următorii:

 Ernő Szabó (1900–1966), actor maghiar
 Ernő Szabó (1904–1982), profesor asociat de facultate, profesor de vioară, publicist pe teme muzicale maghiar
 Ernő Szabó (1948–1997), poet și publicist maghiar. Pseudonim: Ernő Endrődi Szabó.
 Ernő Szabó (1954–2005), antrenor de atletism maghiar